Andreas Moriggl – calciatore austriaco
 Barbara Moriggl – ex fondista italiana
 Josef Moriggl – alpinista e scrittore austriaco
 Thomas Moriggl – ex fondista italiano